Der Abarth 595 ist ein sportlicher Kleinstwagen von Fiat, der auf dem Fiat 500 (2007) basiert und unter der Marke Abarth gebaut und vermarktet wird. Er wird seit August 2012 angeboten und der Basispreis liegt bei 20.190 Euro. Zusätzliche leistungsgesteigerte und ausstattungsreichere Versionen des 595 sind der Abarth 595 Turismo und der Abarth 595 Competizione.

Technik und Ausstattung 
Der Abarth 595 Custom hat einen 1,4-Liter-Reihenvierzylinder-Turbo-Ottomotor (T-JET) der 103 kW (140 PS) leistet. Der Hubraum des Motors beträgt 1368 cm³. Das maximale Drehmoment des Motors beträgt 206 Nm, bei einer Drehzahl von 2000/min. Den Abarth 595 gibt es mit einem handgeschalteten Fünfganggetriebe (MT) oder das aufpreispflichtig automatisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe (MTA) Abarth Competizione, das Gangwechsel auch über Schaltwippen am Lenkrad ermöglicht. Das Fahrwerk besteht vorne aus MacPherson-Einzelradaufhängung mit einem Stabilisator, hinten aus einer Verbundlenkerachse. Die Fahrwerksabstimmung entspricht einem Sportfahrwerk, die Karosserie ist tiefergelegt. Die Bremsen sind vorne innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten normale Scheibenbremsen. Die 16"-Abarth-Leichtmetallräder mit acht Speichen sind mit Reifen der Größe 195/45 R16 bestückt. Außerdem gehören zur Serienausstattung eine elektronische Servolenkung Dualdrive, eine Sportauspuffanlage, ein Sportlederlenkrad, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer und viele weitere moderne elektrische Ausstattung. Der Abarth 595 hat ein Leergewicht von 1035 kg und ist 3657 mm lang, 1627 mm breit sowie 1485 mm hoch.

Fahrleistung 
Die Beschleunigung des 103 kW (140 PS) starken T-JET-Motors von 0 auf 100 km/h liegt bei 7,9 Sekunden mit 5-Gang Schaltgetriebe. Die Höchstgeschwindigkeit ist 205 km/h. Der Kraftstoffverbrauch liegt bei 6,5 l/100 km, außerdem ist beim Abarth 595 der CO2-Ausstoß 155 g/km und die CO2-Effizienzklasse ist „E“.

Technische Daten 

Werte in [] Klammern mit automatisiertes 5-Gang Schaltgetriebe

Zusätzliche Versionen 
Der Abarth 595 ist auch in den Varianten 595 Competizione, 595 Pista, 595 Turismo, 595 Esseesse und 695 70° Anniversario angeboten.

Der 595 Turismo ist die nächstschnellere Version, mit anderen Rädern und mehr Elektronik. Es gibt ihn mit mehr Sonderausstattung. Sein 1,4-l-T-JET-Motor leistet 160 PS (118 kW), hat ein Drehmoment von 230 Nm bei 3000/min, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h. Der Basispreis ist 23.850 €.

Der 595 Competizione ist die schnellste Version. Sein 1,4-Liter-T-JET-Motor hat einen größeren Turbolader, den Garret 1446. Der Motor leistet 180 PS (132 kW), das Drehmoment ist 250 Nm bei 3000/min, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 225 km/h und die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h liegt bei 6,7 Sekunden. Serienmäßig sind unter anderem ein Koni-FSD-Fahrwerk, eine Bremsanlage von Brembo, Sportsitze von Sabelt, 17-Zoll-Räder und ein Klappenauspuff Record Monza verbaut. Der Basispreis liegt bei 24.250 €.

Motorsport 
Der Wagen und seine sportlichen Ableger wie der Abarth 695 Biposto werden im Amateur-Motorsport, wie zum Beispiel im Schweizer Slalom-Markenpokal Abarth Trofeo Slalom, eingesetzt.

Weblinks 

 Abarth-Produktwebsite

Einzelnachweise 

Abarth 595
Kombilimousine